Avventura di una notte (Abenteuer einer Nacht) – film del 1923 diretto da Harry Piel
Avventura di una notte (Ranson's Folly) – film del 1926 diretto da Sidney Olcott
Avventura di una notte (Métropolitain) – film del 1939 diretto da Maurice Cam